Waffenträger für 8.8 cm PaK 43 L/71 (Ardelt) — немецкий истребитель танков завершающего периода Второй мировой войны. На данный момент существует только в единственном экземпляре который находится в Бронетанковом музее в Кубинке . Судьба других машин неизвестна.

Разработка проекта 
В связи с появлением летом 1941 на поле боя Т-34 и КВ и почти полной неспособности Панцерваффе им противостоять, немецкие конструкторы усиленно начали разработку противотанковой установки, способной на равных бороться с новейшими советскими танками. В итоге к 1942 году были получены первые результаты, такие как танки PzKpfw VI Tiger I, Panzerkampfwagen V Panther, а также проект «Waffenträger», в котором вскоре будут участвовать такие фирмы и конструкторы как: Ardelt, Krupp, MAN и Alkett. В итоге были представлены несколько макетов из которых были выбраны проекты Ardelt и Alkett.

Дальнейшая судьба прототипа фирмы Alkett неизвестна.

Испытания были проведены на Куммерсдорфском полигоне в апреле-мае 1944 года. О боевом применении мало что известно, как и о его эффективности.

Примечания 

Самоходная артиллерия Германии периода Второй мировой войны
Истребители танков